Mys ist:
 Mys (Karer), karischer Reisender im Auftrag des Euromos
 Mys (Toreut), ein griechischer Toreut im 5. Jhd. v. Chr.
 Mys (Vasenmaler), ein griechischer Vasenmaler um 470/460 v. Chr.
 griechisches Wort für Maus bzw. Muskel („Mäuschen“)

Mys (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Mys (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Mys (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Mys (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Mys (Kirow, Pischanski), in der Oblast Kirow, Pischanski rajon
 Mys (Kirow, Uninski), in der Oblast Kirow, Uninski rajon
 Mys (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Mys (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Mys (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Mys (Omsk), in der Oblast Omsk
 Mys (Perm, Jurlinski), in der Region Perm, Jurlinski rajon
 Mys (Perm, Kossinski), in der Region Perm, Kossinski rajon
 Mys (Perm, Tschussowoi), in der Region Perm, Stadtkreis Tschussowoi
 Mys (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Mys (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Mys, in der Oblast Tjumen, eingemeindet nach Tjumen
 in der Oblast Wologda:
 Mys (Wologda, Beloserski), im Beloserski rajon
 Mys (Wologda, Kirillowski, Aljoschinskoje), im Kirillowski rajon, Landgemeinde Aljoschinskoje
 Mys (Wologda, Kirillowski, Ferapontowski), im Kirillowski rajon, Landgemeinde Ferapontowskoje, ehemals Ferapontowski selsowet
 Mys (Wologda, Kirillowski, Suchowerchowski), im Kirillowski rajon, Landgemeinde Ferapontowskoje, ehemals Suchowerchowski selsowet
 Mys (Wologda, Kirillowski, Nikolotorschskoje), im Kirillowski rajon, Landgemeinde Nikolotorschskoje
 Mys (Wologda, Njuksenski), im Njuksenski rajon
 Mys (Wologda, Scheksninski), im Scheksninski rajon
 Mys (Wologda, Totemski), im Totemski rajon
 Mys (Wologda, Ust-Kubinski, Bogorodskoje), im Ust-Kubinski rajon, Landgemeinde Bogorodskoje
 Mys (Wologda, Ust-Kubinski, Nikolskoje), im Ust-Kubinski rajon, Landgemeinde Nikolskoje
 Mys (Wologda, Waschkinski, Roksomskoje), im Waschkinski rajon, Landgemeinde Roksomskoje
 Mys (Wologda, Waschkinski, Wassiljewskoje), im Waschkinski rajon, Landgemeinde Wassiljewskoje
 Mys (Wologda, Werchowaschski), im Werchowaschski rajon

MYS steht für:
 Nach ISO-3166-1 das Land Malaysia

Abkürzung